

Carriera 
Ha iniziato a giocare a tennis all’eta di cinque anni. Da juniores è stata n. 107 della classifica mondiale, posizione che ha raggiunto il 30 giugno 2014.

Professionista dal 2013, il 23 ottobre 2017 ha raggiunto il suo miglior ranking sia in singolare al numero 184, che in doppio al numero 293.

Nel 2019 decide di ritirarsi dal tennis professionistico e diventa wedding planner.

Caratteristiche tecniche 
Destrorsa con diritto e rovescio bimane. Il suo colpo preferito è il servizio, mentre la superficie che predilige è il cemento.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (9)

Sconfitte (4)

Doppio

Vittorie (5)

Sconfitte (8)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni